Уильямсон, Джеймс (кинорежиссёр) (1855—1933) — английский кинорежиссёр, продюсер.
 Уильямсон, Джеймс Роберт (род. 1949) — американский гитарист, автор текстов, музыкальный продюсер.